Ришар Ален:
 Ришар, Ален (род. 1945) — министр обороны Франции (1997—2002), депутат Национального собрания (1978—1993), сенатор (1995—1997, с 2011).
 Ришар, Ален (род. 1946) — французский футболист, наиболее известный выступлением за клуб «Реймс».